Ōyodo puede referirse a:

Ōyodo (Nara).- Un pueblo en Japón.
Río Ōyodo.- Río japonés.
Ōyodo (crucero).
Ōyodo (DE-231), destructor de la Clase Abukuma.